Тсваинг (Tswaing) — местный муниципалитет в районе Нгака Модири Молема Северо-Западной провинции (ЮАР). Административный центр — Деларейвил.

Местные муниципалитеты ЮАР
Северо-Западная провинция